Матагорда има више значења:
 Округ Матагорда (Тексас)
 Матагорда (Тексас)